Franklin es el nombre de varias localidades en Wisconsin:

 Franklin (ciudad), ciudad del condado de Milwaukee:
 Franklin (condado de Jackson, Wisconsin):
 Franklin (condado de Kewaunee, Wisconsin):
 Franklin (condado de Manitowoc, Wisconsin):
 Franklin (condado de Sauk, Wisconsin):
 Franklin (condado de Vernon, Wisconsin).